Medora ist der Name 

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Medora (Illinois)
 Medora (Indiana)
 Medora (Iowa)
 Medora (Kansas)
 Medora (Kentucky)
 Medora (North Dakota)

 Medora Township (Kansas)

einer Gattung der Schnecken; siehe Medora (Gattung)

der Heldin in Byrons Gedicht The Corsair

Siehe auch:
 Medora Covered Bridge
 Elizabeth Medora Leigh